Niemcy:
 Herschdorf - dzielnica Großbreitenbach
 Herschdorf - dzielnica Leutenberga
 Herschdorf - część gminy Krölpa w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Saale-Orla